Caftan el bahja ou bahdja, également appelé « caftan el kemkha » qui se traduit littéralement par caftan en brocart, est un caftan algérien de la ville d'Alger, dont il porte le nom « El Bahdja », surnom donné à la capitale algérienne.

Il était très apprécié au Maroc dans les villes de Fès et de Marrakech où il est porté comme un caftan de luxe.

Description 
Il s’agit d’un caftan conçu dans du brocart aux motifs fleuris fait de fil de soie colorée ou de fil d’or. Autrefois le brocart était tissé par les artisans des foyers citadins d’Algérie, en matière de qualité les artisans des villes d’Alger, Annaba, Bejaia, Constantine, Mostaganem et Tlemcen possédaient une maîtrise inégalée dans la confection du brocart, élaborant par ailleurs d’autres tenues traditionnelles telles que la ghlila, la frimla, le karakou, la chamsa, la abaya…

Contrairement aux autres caftans d’Algérie, les caftans en brocart possèdent la caractéristique d’avoir des manches évasées et de longueurs différentes soit longues, mi-longues ou courtes. Les manches courtes sont complétées par des manches en tuiles brodées qui sont raccordées par des agrafes métalliques dont la longueur diffère selon les classes sociales.

L’autre caractéristique importante à relever sur ce type de caftan est, qu’il possède peu de motifs brodés outre ceux situés au niveau du buste dont ce dernier est garni de soutaches(galon fin et sobre) et de passementerie au fil d’or; les motifs qu'on y retrouve sont laâouinat ou mhirzat, formes ovoïdes situées en dessous du buste, évoquant une paire d’yeux, pour protéger du mauvais œil, ainsi que la forme el khanjar, qui se traduit par « la dague » au niveau de la poitrine partant vers l'extérieur. Il a la particularité d’avoir des boutonnières des deux côtés, ce qui permet de mettre en valeur la ghlila portée en dessous. Il existe plusieurs types de brocart dont le plus répandu est el khirb se distinguant par sa couleur jaune. Khrib a pour sens « celui qui ruine » car ce type de brocart jaune fleuri coutait extrêmement cher puisqu'il était importé de l'Empire Russe aux trois Régences : d'Alger, de Tunis et de Tripoli pour la confection également de frimlas et de ghlilas; qu'on retrouve le plus souvent dans ce tissu.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Costume traditionnel algérien
 Caftan algérien

Costume traditionnel en Algérie